Абб'яті () — італійське прізвище.

Відомі носії 
 Крістіан Абб'яті (нар. 1977) — італійський футбольний воротар.
 Філіппо Абб'яті (1640–1715) — італійський художник.
 Франко Абб'яті (1898–1981) — італійський музикознавець.

Див. також 
 Премія Франко Абб'яті

Італійські прізвища